Die 6. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 29. Mai bis 4. Juni 1989 in Jakarta, Indonesien, im Senayan Istora statt.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Resultate
 Badminton.de: Herreneinzel

1989
Weltmeisterschaft 1989
Weltmeisterschaft 1989